The Weight of These Wings — шестой студийный альбом американской кантри-певицы Миранды Ламберт, выпущенный 18 ноября 2016 года на студии RCA Nashville, состоящий из двух дисков (диск 1 — The Nerve, диск 2 — The Heart). Диск дебютировал на № 1 в американском кантри-чарте Top Country Albums (став 6-м диском № 1 в кантри-чарте) и на позиции № 3 в общенациональном хит-параде Billboard 200.
Многими музыкальными критиками назван одним из лучших альбомов 2016 года.

В 2022 году альбом был назван одним из лучших кантри-альбомов в истории и занял тринадцатое место в списке The 100 Greatest Country Albums of All Time журнала «Rolling Stone».

История 
Основное содержание альбома навеяно разрывом Ламберт с бывшим мужем Блейком Шелтоном и её текущим взаимоотношениям с музыкантом Андерсоном Истом.

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и изданий, был назван одним из лучших альбомов по итогам всего 2016 года.
The Weight of These Wings дебютировал на позиции № 1 в американском кантри-чарте Billboard Country Albums (став 6-м диском № 1 в кантри-чарте) и на позиции № 3 в мультижанровом хит-параде Billboard 200 с тиражом 133,000 эквивалентных альбомных единиц (включая 122,000 истинных продаж). Это 5-й подряд альбом Ламберт, дебютировавший в лучшей десятке Billboard 200, вслед за дисками Platinum (№ 1, 2014), Four the Record (№ 3, 2011), Revolution (№ 8, 2009) и Crazy Ex-Girlfriend (№ 6, 2007). Во вторую неделю релиза альбом, имея тираж ещё 36,000 единиц, опустился на позицию № 9 в чарте Billboard 200. К декабрю 2016 тираж альбома превысил 197,000 копий в США.

Песня «Vice» вышла в качестве лид-сингла 18 июля 2016. В первую неделю было продано 64,000 копий и сингл достиг позиции № 2 в кантри-чарте Hot Country Songs. К ноябрю 2016 года тираж составил 397,000 копий в США.
Песня была номинирована на премию Грэмми-2017 в категориях Best Country Solo Performance и Best Country Song.
Журнал Rolling Stone назвал «Vice» одной из лучших песен 2016 года в своём итоговом списке «50 Best Songs of 2016» (№ 31).

Рейтинги и награды

Список композиций 
Источники:

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 
 mirandalambert.com Офиц. сайт
 Аудиоверсия

Альбомы Миранды Ламберт
Альбомы Capitol Records
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums